Bossey hat folgende Bedeutungen:

 Bossey (Haute-Savoie), Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie
 Ortschaft der Gemeinde Bogis-Bossey im Kanton Waadt in der Schweiz
 Ökumenisches Institut Bossey